Recht bezeichnet

 Recht als Gesamtheit aller rechtlichen Bestimmungen
 als Kurzform die Rechtswissenschaft
 subjektives Recht, d. h. berechtigter zuerkannter Anspruch; Berechtigung oder Befugnis
 ein Ort in Belgien, siehe Recht (Sankt Vith)
 in der elektronische Datenverarbeitung ein Zugriffsrecht

Recht ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Recht (1881–1971), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Josef Recht (1871–1927), polnisch-österreichischer Schauspieler und Sänger
 Kobi Recht (* 1947), israelischer Sänger und Filmschauspieler
 Laerke Recht (* 1983), dänische Klassische Archäologin und Hochschullehrerin
 Roland Recht (* 1941), französischer Kunsthistoriker 

Siehe auch:
 Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel mit Recht beginnt
 Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel Recht enthält